WC peut signifier :
 water closet (littéralement, « cabinet d'eau »), ancien terme anglais désignant les toilettes (ce sigle est aujourd'hui peu utilisé dans les pays anglo-saxons) ;
 suivi d'une date, wc ou w/c signifie en anglais « week commencing », équivalent au français « semaine du » qui n'a pas d'abréviation ;
 wild card, au tennis ;
 la formule chimique du carbure de tungstène ;
 la gamme des Dodge WC, série de camions militaires légers produite par la société Dodge durant la Seconde Guerre mondiale.

Divertissements
 Warcraft, nom du jeu vidéo (Jeu de stratégie en temps réel).
 Westside Connection, un groupe de rap US.
 WC ou W.C (prononcé “Dub-C”), un rappeur West Coast.
 World Company une caricature de l'entreprise capitaliste dans le monde des Guignols de l'Info.
, l'anglais pour « Coupe du monde » — généralement de football.
 Whittleton Creek, nom anglais de la « Crique de Whittleton », l'un des niveaux jouables dans le jeu vidéo Hitman 2, sorti en 2018.

Informatique et technologie 
 Composants web, permet aux développeurs de créer des balises HTML,HTML5 personnalisées et réutilisables.
 Le Watercooling souvent abrégé WC ou W/C désigne une méthode de refroidissement pour ordinateur.
 wc (en référence aux termes anglais word count) est le nom d'une commande Unix.
 Watt-crête (Wc), puissance principalement utilisée en technologie photovoltaïque.
 Word clock, un signal d'horloge employé dans la synchronisation des systèmes audio numériques.
Windows Computer, terme utilisé pour empêcher toute ambiguïté entre PC et ordinateur fonctionnant sous Windows.
Formule brute